Trinity Lutheran Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Trinity Lutheran Church (Arkansas), ID-Nr. 76000396
 Trinity Lutheran Church (New York), ID-Nr. 08000471
 Trinity Lutheran Church (North Carolina), ID-Nr. 72000997
 Trinity Lutheran Church (Ohio), ID-Nr. 85001802
 Trinity Lutheran Church (Pennsylvania), ID-Nr. 76001603
 Trinity Lutheran Church (South Carolina), ID-Nr. 08000721
 Trinity Lutheran Church (Texas), ID-Nr. 86002486

Siehe auch:
 Trinity Evangelical Lutheran Church